

Települések
Bogya (szk. Bodza), Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás, Nemesbogya  és Várbogya egyesítése
Bogyarét (szk. Bodzianske Lúky), Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás
Bogyatanya, Felcsút része

Kapcsolódó szócikkek 
Bogyán